Boettger é uma equipe de competiçoes automobilística que disputa a Stock Car Brasil.

Em 2003 conquistou o campeonato de pilotos com David Muffato, dirigindo um Chevrolet Vectra.

Equipes de automobilismo do Brasil‎
Equipes de Stock Car